Lugo může být:

 Lugo – starobylé město na severovýchodě Galicie
 Provincie Lugo – jedna ze čtyř provincií Galicie
 Fernando Lugo (* 1951) – paraguayský politik a laicizovaný katolický biskup a řeholník